Безіменна — річка  в Україні, у  Деражнянському й Жмеринському  районах Хмельницької й Вінницької областей, ліва притока Думки  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 12 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.  Площа басейну 47,7 км².

Розташування 
Бере  початок у селі Клопотівці. Тече переважно на південний схід і на північно-західній стороні від Слободи-Межирівської впадає у річку Думку, ліву притоку Рову.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області.(Довідковий посібник, 2-ге видання, доповнене) – Вінниця: Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг, 2018  - 28 с.

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Вінницької області
Річки Жмеринського району
Річки Деражнянського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви